Citi Open 2012 (kobiety)
 Citi Open 2012 (mężczyźni)